

Sens et origine du nom 

Baptiste est un prénom construit d'après le nom de Jean Baptiste (Yokhanan, hébreu : יוחנן), prophète et précurseur de Jésus-Christ. Baptiste vient du grec baptizein qui signifie immerger et du suffixe grec -istos qui désigne l'acteur de l'action en question.

Variantes 
 allemand : Baptist
 corse : Ghjambattista, Battista
 espagnol : Bautista
 français : Baptistin
 gallo : Batiss, Bastao
 grec moderne : Πρόδρομος (Prodromos)
 italien : Giambattista, Battista
 occitan : Baptista, Batista
 poitevin : Jhan-Batisse, Batisse

Forme féminine
 français : Baptistine, Baptiste (aussi porté sous cette forme chez les filles)

Saints 

 Jean Baptiste, patron des couteliers et des tailleurs fêté le 24 juin et le 29 août. Il est également considéré comme le patron des Canadiens-Français. Baptiste peut aussi s'écrire de différentes façons comme Batiste ou Bâtist.
 Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719), prêtre et pédagogue français.

Patronyme 

 Alex Baptiste (1986-), footballeur anglais ;
 Christian Baptiste (1962-), homme politique français ;
 Fred Baptiste (1933-1974), militant politique haïtien ;
 Famille Baptiste, famille de comédiens des  et  ;
 Hailey Baptiste (2001-), joueuse de tennis américaine ;
 Kirk Baptiste (1962-2022), athlète américain spécialiste du 100 et du 200 mètres ;
 Marilyn Baptiste, ancienne cheffe de la première nation Xeni Gwet'in ;
 Nicholas Baptiste (1995-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Philippe Baptiste (1972-), ingénieur et chercheur français ;
 Roger Baptiste (1909-1933), aviateur français.

Hydronyme 
 Rivière Baptiste, un affluent de la rivière Bell, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.

Autres usages du mot 
 Églises baptistes : églises protestantes

Interjection calédonienne 
Le prénom Baptiste, tout comme d'autres prénoms (Alice et Mathias notamment), est également utilisé comme interjection de surprise en Nouvelle-Calédonie.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Patronyme français